Геркулес:

 Геркулес — латинське ім'я Геракла, героя античної давньогрецької міфології
 Геркулес — сузір'я північного неба
 Геркулес, жук-геркулес () — жук з родини Пластинчастовусих, підродини Dynastinae. Належить до найбільших жуків на Землі
 ЗАТ «Геркулес» — українське підприємство, що базується в місті Донецьку

Транспорт 
 «Геркулес» — російський військовий пароплав 1832 року.
 «Геркулес» — російський самоскид з зчленованою конструкцією шасі і капотним компонуванням.
 C-130 «Геркулес» — американський військово-транспортний літак.
 «Азійський Геракл II» () — плавучий кран, побудований в 1996 році на підприємстві Keppel Nantong Shipyard в Китаї за 45 млн $. Вага 10560 тонн, довжина 91 м, ширина 43 м, його площа дорівнює площі футбольного поля. Екіпаж 24 моряка, вантажопідйомність 3200 тон. Власником є сінгапурська компанія Asian Lift.
 M88A2 «Геркулес» () — броньована ремонтно-евакуаційна машина інженерних військ. Гусенична машина на базі танка М1А1 «Абрамс» вагою 63,5 т.

Телебачення 
 «Геркулес» () — американський повнометражний мультфільм 1997 року, заснований на міфах про Геракла
 Геркулес: Легендарні подорожі () — це відомий американсько-новозеландського виробництва, телесеріал 90-тих років в стилі фентезі
 Геркулес і Ксена: Битва за Олімп () — американський повнометражний мультфільм 1998 року, виробництва кіностудії Renaissance Pictures
 «Геракл» або «Геркулес» (англ. Hercules) — пригодницький міні-серіал режисера Роджера Янга. Світова прем'єра фільму відбулася 16 травня 2005 року
 «Геркулес» — фільм, 2014 року, пеплум режисера Бретта Ретнера, екранізація коміксу «Геркулес: Фракійські війни» Стіва Мура

Див. також 
 Геракл (значення)